Black Hawk (jogador de lacrosse)
Blackhawk (seriado)
UH-60 Black Hawk
USS Black Hawk (1848)
USS Black Hawk (1904)
USS Black Hawk (AD-9)
USS Black Hawk (MHC-58)
Condado de Black Hawk (no Iowa)

Localidades

Black Hawk (Colorado)
Blackhawk (Dakota do Sul)
Blackhawk-Camino Tassajara

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos